Касчоареле има више значења:

 Касчоареле (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Касчоареле (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Касчоареле (Улми), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Касчоареле (Гаисени), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Касчоареле (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији